Valgu (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa
 Valgu (Märjamaa), een plaats in Estland, gemeente Märjamaa